Wicked steht für:

 Wicked (Lagoon), Achterbahn in Lagoon
 Wicked (Magazin), Hip-Hop-Magazins
 Wicked Twister, Achterbahn in Cedar Point
 Wicked – Die Hexen von Oz (Roman), Roman von Gregory Maguire
 Wicked – Die Hexen von Oz (Musical), Musical von Stephen Schwartz und Winnie Holzman
 Wicked Game, Song 
 Wicked Pictures, US-amerikanische Pornoproduktionsgesellschaft
 Wicked!, Studioalbum der Band Scooter
 Wicked Service, Dienste zur Netzwerkeinrichtung unter Linux, traditionelle Alternative zu NetworkManager.